Johannes Baazius ist der Name folgender Personen:

* Johannes Baazius der Ältere (1581–1649), schwedischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Växjö
 Johannes Baazius der Jüngere (1626–1681), schwedischer Theologe und Geistlicher, Erzbischof von Uppsala